Градска кућа може бити:
 Градска кућа, седиште градске или општинске управе
 Градска кућа у Зрењанину
Градска кућа у Новом Саду
Градска кућа у Суботици